Полянов — болгарская фамилия; имеет женскую форму Полянова.
 Полянов, Владимир (настоящее имя и фамилия Владимир-Георгий Иванов Тодоров; 1899—1988) — болгарский писатель, режиссёр, театральный деятель.
 Полянов, Димитр (настоящее имя Димитр Иванов Попов; 1876—1953) — болгарский поэт, публицист, редактор, лауреат Димитровской премии.
 См. также 
 Поляново